Il termine Psychlone identifica:
 La rock band Psychlone.
 Psychlone: il libro di fantascienza di Greg Bear del 1979.